Симоново — название населённых пунктов в России:

 Алтайский край
 Симоново — село в Угловском районе.

 Амурская область
 Симоново — село в Шимановском районе.

 Владимирская область
 Симоново — деревня в Камешковском районе.

 Калужская область
 Симоново — деревня в Мещовском районе.
 Симоново — деревня в Мосальском районе.

 Костромская область
 Симоново — деревня в Солигаличском районе.
 Симоново — деревня в Шарьинском районе.

 Красноярский край
 Симоново — деревня в Большеулуйском районе.

 Ленинградская область
 Симоново — деревня в Бокситогорском районе.

 Москва
Симоново — исторический район.

 Московская область
 Симоново — деревня в Сергиево-Посадском районе.

 Нижегородская область
 Симоново — деревня в Городецком районе.

 Псковская область
 Симоново — деревня в Дновском районе.
 Симоново — деревня в Новоржевском районе.
 Симоново — деревня в Палкинском районе.
 Симоново — деревня в Плюсском районе.
 Симоново — деревня в Порховском районе.
 Симоново — деревня в Пустошкинском районе, у д. Середеево.
 Симоново — деревня в Пустошкинском районе, у д. Яссы.

 Рязанская область
 Симоново — деревня в Клепиковском районе.

 Смоленская область
 Симоново — деревня в Дорогобужском районе.
 Симоново — деревня в Холм-Жирковском районе, Богдановское сельское поселение.
 Симоново — деревня в Холм-Жирковском районе, Пигулинское сельское поселение.

 Тверская область
 Симоново — деревня в Западнодвинском районе.
 Симоново — деревня в Калининском районе, Бурашевское сельское поселение.
 Симоново — деревня в Калининском районе, Верхневолжское сельское поселение.
 Симоново — деревня в Калининском районе, Славновское сельское поселение.
 Симоново — деревня в Кимрском районе.
 Симоново — деревня в Кувшиновском районе.
 Симоново — деревня в Торжокском районе.

 Тульская область
 Симоново — село в Заокском районе.

 Ярославская область
 Симоново — деревня в Большесельском районе.
 Симоново — деревня в Некрасовском районе.